Mistrzostwa świata w gimnastyce artystycznej – zawody rozgrywane co roku, z wyjątkiem roku olimpijskiego (do 1991 roku co dwa lata). Pierwsza edycja odbyła się w 1963 roku w Budapeszcie. Mistrzostwa organizuje Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna (FIG).

Edycje

Tabela medalowa

Najlepsze zawodniczki 
Tabela została stworzona na podstawie wyników podanych na stronie Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej.

Linki zewnętrzne 
  
 Zawody gimnastyki artystycznej

Przypisy 

Mistrzostwa świata w gimnastyce artystycznej